Le sigle TNSM est utilisé notamment pour :
 Trou noir supermassif
 Tehrik-e-Nifaz-e-Shariat-e-Mohammadi